— 88-й император Японии, правивший с 21 февраля 1242 по 16 февраля 1246 года. Имя — Кунихито. Прозвание — Сокаку.

Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Сага II»)

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Ниндзи (1240—1243)
 Кангэн (1243—1247)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
  

 07
Правители Азии XIII века